Maljauka (, /Maljawko) ist der Familienname folgender Personen:
 Aljaksandr Maljauka (* 1990), belarussischer Eishockeyspieler
 Sjarhej Maljauka (* 1990), belarussischer Eishockeyspieler